Hyalocrea är ett släkte av svampar. Hyalocrea ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalocrea